La Flaca o La flaca puede referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

 La Flaca, actriz mexicana. 
 La Flaca, álbum del grupo español de pop 'Jarabedepalo'.
 La flaca, canción incluida en el álbum del mismo nombre.
 La Flaca (revista), revista satírica del siglo XIX en España.
 El Gordo y La Flaca, programa estadounidense de televisión (cadena Univisión).